Gibbonsia är ett släkte av fiskar. Gibbonsia ingår i familjen Clinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gibbonsia